Coquetel, tipo de drinque misto
 Coquetel (evento), reunião social informal
 Revistas Coquetel, de passatempo
 Coquetel molotov, uma arma caseira

Desambiguação